El término Hellfire tiene los siguientes significados:

HellFire Club: el sexto álbum de la banda alemana de power metal Edguy.
AGM-114 Hellfire: Un misil antitanque estadounidense.